Это список объявленных игр для игровой консоли Nintendo Wii U. По состоянию на 11 апреля 2013 года Wii U насчитывает 132 подтверждённых игры (90 розничных и 42 загружаемых). Ожидается, что наиболее популярные розничные игры от Nintendo будут также доступны через цифровой сервис Nintendo eShop.

Розничные игры

Загружаемый софт для Wii U 

Расширяя серию загружаемого программного обеспечения WiiWare, этот софт был специально создан, чтобы использовать возможности Wii U. Это могут быть приложения, видео или загружаемые игры. Отчёты предполагают, что загружаемый контент от Nintendo Network будет похож на Apple App Store. В Nintendo подтвердили, что наиболее известные игры будут доступны для загрузки с момента создания eShop.

Программы

См. также 
 Wii U

Примечания 

Wii U